Camperdown ist der Name folgender Orte:

 Camperdown (Schottland), Vorort von Dundee, Schottland
 Camperdown (New South Wales), Vorort von Sydney, Australien
 Camperdown (Victoria), Stadt in Victoria, Australien
 Camperdown (Südafrika), Stadt in KwaZulu-Natal, Südafrika
 Camperdown (Louisiana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Camperdown (England), Ort im Metropolitan Borough North Tyneside, England
 Camperdown, Ort in der Provinz Nordholland, Niederlande, siehe Kamperduin

Camperdown steht für:
 Camperdown Signal Station, Funkstelle an der Duncan’s Cove, Nova Scotia, Kanada
 HMS Camperdown, Schiffe der Royal Navy

Siehe auch:
 Thomas Camperdown Fyfe (1870–1947), neuseeländischer Bergsteiger
 Seeschlacht bei Camperduin, Seeschlacht zwischen den Niederlanden und England (1797)